I Like It  – singolo dei Gerry and the Pacemakers del 1963
I Like It  – singolo dei DeBarge del 1982
I Like It  – singolo di Sammie del 1999
I Like It  – singolo dei Lacuna Coil del 2009
I Like It  – singolo di Enrique Iglesias del 2010
I Like it  – singolo dei Foxy Shazam del 2011
I Like It  – EP delle Chocolat del 2011
I Like It – singolo di Cardi B, Bad Bunny e J Balvin del 2018